La ciudad de Miami ha albergado carreras de automovilismo de diversas categorías en distintos circuitos, principalmente urbanos.

Sport prototipos y deportivos 

El Campeonato IMSA GT realizó un evento en el Parque Bicentenario, Bahía Vizcaína, entre 1983 y 1993. Casi todas se corrieron a fines de febrero o principios de marzo. En 1994 lo remplazó la Trans-Am.

Las carreras de prototipos y deportivos volvieron a Miami en 1998 en el circuito rutero de Homestead-Miami. Ese año compitió la United States Road Racing Championship y al siguiente la FIA GT. En 2000, ingresó al campeonato de la Grand-Am y se mantuvo hasta 2012, primero bajo el nombre de Nextel 250 y luego el de Gran Premio de Miami.

Entre 2002 y 2009, la carrera se llevó a cabo junto con la carrera IndyCar. En 2009, se trasladó a octubre y sirvió como final de temporada de Grand Am. En 2010, se abandonó la carrera IndyCar y la carrera Grand Am volvió a la primavera como un evento independiente.

Independientemente, la American Le Mans Series disputó dos carreras en el Bayfront Park, acompañando a la CART/Champ Car.

Monoplazas 
Entre 1985 y 1988, la CART usó un trazado en el parque Tamiami. En 1995, la CART celebró una carrera en el Parque Bicentenario.

En 1996, el circuito oval de Homestead-Miami albergó por primera vez el Gran Premio de Miami, puntuable para el campeonato de la CART. En 2001, la IRL/IndyCar se adueñaría de la competencia, que poco después cambió su nombre a Homestead-Miami Indy 300. La carrera estuvo dentro del calendario de la IndyCar hasta 2010. La historia de la CART/Champ Car en Miami finalizaría en 2003, tras dos carreras disputadas en el Bayfront Park, acompañando a la American Le Mans Series. 

La Indy Lights y la Fórmula Atlantic acompañaron a las categorías mayores en varias ediciones del evento.

En 2015, Miami volvió a recibir carreras de primer nivel cuando la Fórmula E visitó la ciudad para disputar un ePrix, precisamente en los alrededores del FTX Arena.

En 2018, se presentó a la ciudad de Miami para una propuesta para revivir el Gran Premio de Miami como una ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 (véase Gran Premio de Miami), originalmente pactada para debutar en el año de 2019 para la primera fecha para la carrera. Después de la negativa del consejo del condado para la carrera fuese disputada en algún momento del 2019 o 2020, se presentó una nueva propuesta para que la carrera se disputase en el año 2021.  Sin embargo, la pista que originalmente se había propuesto, la cual atravesaba el puente de la Dodge Island, el trazado se replanteó y se reubicó para su desarrollo en una ubicación en Miami Gardens, justamente en el área cercana al Hard Rock Stadium y sus estacionamientos cercanos.

Circuitos 
 Parque Bicentenario (1983-1993 en IMSA GT, 1994 en Trans-Am, 1995 en CART). Ubicado en .
 Parque Tamiami (1985-1988 en CART). Ubicado en .
 Homestead-Miami oval (1996-2000 en CART, 2001-2010 en IRL/IndyCar). Ubicado en .  
 Homestead-Miami rutero (1998 en USRRC, 1999 en FIA GT, 2000-2012 en Grand-Am).
 Parque Bayfront (2002-2003 en CART/Champ Car y ALMS). Ubicado en 
 Alrededores del FTX Arena (2015 en Fórmula E). Ubicado en .
 Autódromo Internacional de Miami (desde 2022 en Fórmula 1). Ubicado en

Ganadores

CART/Champ Car

IRL/IndyCar

Campeonato IMSA GT

Grand Am

Carreras de soporte

Indy Lights

Fórmula Atlantic

Referencias

Competiciones de automovilismo de Estados Unidos
Deporte en Miami
Eventos deportivos en el estado de Florida
Carreras de IndyCar Series